Kleine Kirche steht für

 Kleine Kirche (Alzey)
 Kleine Kirche (Burgsteinfurt)
 Kleine Kirche (Kaiserslautern), seit 2018 Unionskirche genannt
 Kleine Kirche (Karlsruhe)
 Kleine Kirche Oranienbaum
 Kleine Kirche (Osnabrück), Gymnasialkirche (St. Paulus) des Petrinums, ehemalige Jesuitenkirche

Siehe auch
 Autokephale Kleinkirchen
 Kleine Evangelische Kirche Kleve
 Kleine protestantische Pfarrkirche
 Petite Église
 Kleine Kappl
 Kleine Kerk (Voorhout)